Als Briefmarkenserie Burgen und Schlösser werden bezeichnet:
Burgen und Schlösser (Dauermarkenserie),  der Deutschen Bundespost und der Deutschen Bundespost Berlin von 1977 bis 1982.
Zur Briefmarkenserie Burgen der Deutschen Post der DDR, siehe Burgen (Briefmarkenserie) von 1984 bis 1985.
Burgen und Schlösser (Sondermarkenserie) der Bundesrepublik Deutschland seit 2013

Briefmarkenserie